Minahan ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Minahan (* 1962), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Daniel F. Minahan (1877–1947), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Minahan (1882–1958), US-amerikanischer Leichtathlet
 Robert E. Minahan (1858–1935), US-amerikanischer Politiker